Тафре́ш () — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези. Административный центр — город Тафреш.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Фарахан (بخش فراهان)
Население области на 2006 год составляло 46 680 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Меркези